Rockledge steht für:

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Rockledge (Alabama)
 Rockledge (Arizona)
 Rockledge (Florida)
 Rockledge (Georgia)
 Rockledge (Pennsylvania)
 Rockledge (Tennessee)

im NRHP gelistete Objekte:
 Rockledge (Kentucky), ID-Nr. 83002728
 Rockledge (Maryland), ID-Nr. 03001292
 Rockledge (Vermont), ID-Nr. 94000474
 Rockledge (Virginia), ID-Nr. 73002051
 Rockledge Drive Residential District, ID-Nr. 92001045